Tivoli Theater oder Tivoli Theatre ist der Name folgender Kultur-/baudenkmale

Die in Großbritannien als Listed Building verzeichneten Objekte:
 Tivoli Theatre (Aberdeen), Category A gelistetes Objekt Nr. LB20333

Die in den USA im NRHP gelisteten Objekte:

 Tivoli Theater (District of Columbia), ID-Nr. 85000716
 Tivoli Theater (Indiana), ID-Nr. 98000304
 Tivoli Theater (Tennessee), ID-Nr. 73001779